«Родители» — название фильмов и телесериалов:
 «Родители» (Oya) — японский короткометражный фильм 1929 года, режиссёр Тадамото Окубо.
 «Родители» () — германский телевизионный фильм 1974 года, режиссёр Ганс В. Гайссендёрфер.
 «Родители» () — канадский комедийный фильм ужасов 1989 года, режиссёр Боб Бэлабан.
 «Родители» () — американская трагикомедия 1989 года, режиссёр Рон Ховард.
 «Родители» () — исландская драма 2007 года, режиссёр Рагнар Брагасон.
 «Родители» () — германская комедия 2013 года, режиссёр Роберт Тальхайм.
 «Родители» () — американский телесериал 1990 года, режиссёр Аллан Аркуш.
 «Родители» () — американский телесериал 2010 года, режиссёр Лоуренс Триллинг.
 «Родители» — российский телесериал 2015 года, режиссёр Александр Жигалкин.